Плохой романтик — пятый сольный альбом российского рэп-исполнителя Кравцa, вышедший 15 сентября 2015 года. В альбом вошло 17 треков, включая бонусный трек. В альбоме присутствуют совместные композиции с такими исполнителями, как Баста, Каспийский груз.

Сам Кравц на портале Rap.ru описывает свой альбом так: «„Плохой Романтик“ — это такая эволюция отношений: от расставания до самых грязных, от самых грязных до самых чистых. И там куча ещё рэперских песен.»

Список композиций

Примечания 

Хип-хоп-альбомы России
Альбомы Кравца